Norbert Iosif Varga (Arad, 26 de março de 1980) é um futebolista romeno que atua no Arka Gdynia.

Futebolistas da Roménia